Luis Álvarez,  Luis Alvarez
 Luis Álvarez Catalá (1836–1901) – hiszpański malarz, dyrektor Muzeum Prado
 Luis F. Álvarez (1853–1937) – hiszpańsko-amerykański lekarz, dziadek noblisty
 Luis Walter Alvarez (1911–1988) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Luis H. Álvarez (1919–2016) – meksykański polityk
 Luis Echeverría Álvarez (1922–2022) – meksykański polityk, prezydent w latach 1970–1976
 Luis Alberto Monge Álvarez (1925–2016) – kostarykański polityk, prezydent w latach 1982–1986
 Txillardegi, wł. José Luis Álvarez (1929–2012) – hiszpański lingwista, pisarz i polityk
 Luis Álvarez de Cervera (ur. 1947) – hiszpański jeździec, olimpijczyk
 Luis Álvarez-Gaumé (ur. 1955) – hiszpański fizyk
 Arambilet, wł. Ángel Luis Arambilet Álvarez (ur. 1957) – dominikański poeta, malarz i filmowiec
 Koldo Álvarez, wł. Jesús Luis Álvarez (ur. 1970) – andorski piłkarz
 Luis Álvarez (ur. 1991) – meksykański łucznik, olimpijczyk